Тарасович — українське прізвище.

 Василь (Тарасович) — церковний діяч на Закарпатті, василіянин; мукачівський єпископ (1634 — 1651), ініціатор з'єднання (унії) із РКЦ, 
 Марко Тарасович — черкаський полковник.

Українські прізвища